

Новенська сільська рада — сільське поселення, Локтівський район, Алтайський край

Новенська сільська рада — колишня сільська рада, Запорізька область, Мелітопольський район
 Новенська сільська рада — колишня сільська рада, Запорізька область, Токмацький район